Завтра была война

 Завтра была война (повесть)
 Завтра была война (пьеса)
 Завтра была война (фильм)